est un astéroïde de la ceinture principale découvert en 1996.

Description 
 a été découvert le  à l'observatoire astronomique Santa Lucia de Stroncone, dans la ville de Stroncone, en Italie, par Antonio Vagnozzi.

Caractéristiques orbitales 
L'orbite de cet astéroïde est caractérisée par un demi-grand axe de , un périhélie de , une excentricité de 0,09 et une inclinaison de 1,53° par rapport à l'écliptique. Du fait de ces caractéristiques, à savoir un demi-grand axe compris entre 2 et  et un périhélie supérieur à , il est classé, selon la , comme objet de la ceinture principale.

Caractéristiques physiques 
 a une magnitude absolue (H) de 16,2 et un albédo estimé à 0,308.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures (21001-22000)
 Ceinture d'astéroïdes

Références 

Planète mineure découverte en 1996
Objet céleste nommé par sa désignation provisoire
Astéroïde de la ceinture principale
Objet céleste découvert par Antonio Vagnozzi
Objet céleste découvert à l'observatoire astronomique Santa Lucia de Stroncone